Un satellite est un objet spatial qui tourne autour d'une planète et qui est aussi un nom commun ou un nom propre qui peut se référer à divers secteurs des sciences et des techniques.

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 En astronomie, un satellite naturel (du latin satelles, satellitis : escorte, garde) est un corps en orbite autour d'un corps plus massif. Il peut s'agir d'un astre comme la Lune ou les satellites de Saturne ou encore d'un nombre important de corps comme une galaxie satellite.

 En astronautique, on appelle satellite artificiel un objet d'origine humaine mis en orbite autour de la Terre ou d'un autre astre. On distingue en fonction de leur usage ou de leur taille :
 les satellites scientifiques, 
 les satellites d'astronomie, 
 les satellites de télécommunications, 
 les satellites de télédétection, 
 les satellites espions, 
 les satellites de positionnement et navigation, 
 les stations spatiales,
 les sondes spatiales,
 les microsatellites, nanosatellites et picosatellites.

Biologie 
 Le Satellite est une espèce de papillon de nuit de la famille des Noctuidae.
 En génétique, l'ADN satellite est un fragment d'ADN formé de la répétition en tandem de courtes unités répétitives.

Mécanique - électronique 
 En mécanique, un satellite est une roue d'engrenage dans un train épicycloïdal.
 En électronique grand public, un satellite désigne un haut-parleur destiné à produire du son dans une grande partie de la gamme de fréquence ; il est généralement relié au subwoofer.

Autres 
 En linguistique, et plus particulièrement en syntaxe, un satellite est un composant du syntagme.
 En géopolitique, un État satellite est un État sous l'influence d'un autre, avec son propre gouvernement et sa politique intérieure, mais dès qu'il s'agit de la politique internationale, c'est l'État souverain qui prend les décisions (déclaration de guerre par exemple).
 Dans un aéroport, un satellite est un bâtiment annexe destiné à l'embarquement des passagers.
 1. On appelle  satellite tout homme armé qui est aux gages et à la suite d'un autre, comme le ministre et l'exécuteur de ses violences (Dictionnaire de l’Académie française, 1835). Ce terme ne se prend qu'en mauvaise part. Tout homme armé qui est aux gages et à la suite d'un autre, pour exécuter ses violences, pour servir son despotisme.
 Mais voyant que ce prince [Ptolémée].... N'envoyait [à Pompée] qu'un esquif rempli de satellites. Corneille., Pompée. II, 2   
 Qui donc opposez-vous contre ses satellites [d'Athalie] ? Racine., Athalie. I, 2   
 C'est hasarder beaucoup ; ses ardents satellites   Partout du Capitole occupent les limites Voltaire, Mort de César, II, 4   
 Ce terme est souvent employé dans le livre du Chanoine Léandre Poitou « Vie de M. Pierre Aumaître » publié en 1877 pour désigner les soldats qui supplicièrent et mirent à mort St Pierre Aumaître, jeune prêtre des Missions étrangères de Paris, martyrisé en Corée en 1866.

Arts et divertissements 
 Satellite City est un monde imaginaire du livre de science-fiction Le Supernaturaliste.
 Satellite est une revue de science-fiction créée en 1958 et stoppée en 1963.

Musique

Groupes 
 Satellite (musique) est un groupe polonais de rock progressif.
 Les Satellites est un groupe de rock français.

Albums et chansons 
 Satellite est une chanson du groupe Starset, album Vessels 2017.Satellite est une chanson du groupe Indochine sortie en single en 1997.
 Satellite est une chanson du groupe californien de nu metal P.O.D. (2001), sur l'album du même titre.
 Satellites est le premier album du groupe pop-rock britannique Vega4 (2002).
 Satellite est la chanson de Lena Meyer-Landrut gagnante de l'Eurovision 2010.
 Satellite est une chanson du Dave Matthews Band.
 Satellite est une chanson de la chanteuse suédoise September.
 Satellite est une chanson du groupe de punk rock Rise Against.
 Sleeping Satellite est une chanson de la chanteuse britannique Tasmin Archer.

 Entreprises 
 Satellite Records est une entreprise d’enregistrement et de distribution de disques.

 Voir aussi 
 Satellite FC (Conakry) est un club de football de Conakry.
 Satellite (bijoux) est une marque de bijoux fantaisie.
 Hyundai Satellite'' est un type d'automobile

Références 

Homonymie de titre